Sankt Gallen (kanton), een Zwitsers kanton.
Sankt Gallen (district), het district waarin deze stad gelegen is.
Sankt Gallen (voormalig district), het voormalige district waarin deze stad gelegen is.
Sankt Gallen (stad), de hoofdstad van dat kanton.
Sankt Gallen (Steiermark), een gemeente in Oostenrijk
abdij van Sankt Gallen, een voormalige Rijksabdij.
Een vrije Rijksstad in het Heilige Roomse Rijk van de Duitse Natie. 
De Nederlandse vorm van de zelfbedachte riddertitel die Giacomo Casanova zich na een bezoek aan de stad en het klooster van deze naam aanmat.
FC St. Gallen, voetbalclub